Дабо () е град в югоизточна Австралия, в щата Нов Южен Уелс. Разположен е над река Маккуир. Според Австралийската статистическа служба към 31 декември 2011 г. има 32 327 жители.

История 
Името на града идва от аборигенски език и в различни диалекти може да означава „червена земя“, „размазани“ или „шапка“. Дабо е основан през 1849 г., а през 1966 г. получава права на град.

Икономика 
Градът произвежда храна, облекло, кожи и строителни материали.

Климат

Известни личности

Родени 
Сред личностите, родени в града са:
 Меган Дан – колоездач
 Маргарет Пакхам Харгрейв – поет
 Стив Пиккок – актьор

Източници 

Градове в Нов Южен Уелс